Teles Pires steht für:

 Rio Teles Pires, Fluss im Bundesstaat Mato Grosso, Brasilien
 Kraftwerk Teles Pires, Wasserkraftwerk am Rio Teles Pires, Bundesstaaten Mato Grosso und Pará, Brasilien
 Companhia Hidrelétrica Teles Pires, Betreiber des Kraftwerks Teles Pires, Brasilien
 Flugplatz Teles Pires Lodge, Flugplatz in Apiacás, Bundesstaat Mato Grosso, Brasilien

Teles Pires ist der Familienname folgender Personen:

 Euclênio Dias Teles Pires, brasilianischer Politiker, Minas Gerais